Boris I di Bulgaria
Boris II di Bulgaria
Boris III di Bulgaria